Adams es un apellido, que puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Patronímicos 
 Abigail Adams (1744-1818), también conocida como Abigail Smith Adams, segunda primera dama de Estados Unidos.
 Alberta Adams (1917-2014), también conocida como Roberta Louise Osborn, cantante estadounidense de blues.
 Alvan Adams (1954-), jugador de baloncesto estadounidense.
 Amy Adams (1974-), también conocida como Amy Lou Adams, actriz de cine y televisión, y cantante estadounidense (aunque nacida en Italia).
 Ansel Adams (1902-1984), también conocido como Ansel Easton Adams, fotógrafo estadounidense.
 Art Adams (1963-), también conocido como Arthur "Art" Adams, historietista, escritor, y dibujante estadounidense.
 Arthur Adams (1820–1878), médico y naturalista inglés.
 Brooke Adams (1949-), actriz estadounidense.
 Brooke Adams (1984-),  modelo, bailarina y luchadora profesional estadounidense.
 Bryan Adams (1959-), también conocido como Bryan Guy Adams, cantante, cantautor, músico, y fotógrafo canadiense.
 Charles Adams (1920-2005), también conocido como Dennis Adams, como Charles Dennis Adams, y como C.D.Adams, botánico, fitopatólogo, y pteridólogo estadounidense.
 Charles Francis Adams (1807-1886), abogado, político, diplomático, y escritor estadounidense.
 Charles Hitchcock Adams (1868-1951), astrónomo estadounidense aficionado.
 Darius Adams (1989-), jugador de baloncesto estadounidense.
 David Ryan Adams, músico estadounidense.
 Don Adams (1923-2005), nombre artístico de Donald James Yarmy, actor, comediante, y director de televisión estadounidense.
 Douglas Adams (1952-2001), escritor y guionista radiofónico inglés, e historiador galáctico.
 Eddie Adams (1933-2004), también conocido como Edward Thomas Adams, fotoperiodista de guerra, ganador del premio Pulitzer en 1969 por una instantánea de la ejecución en Saigón ; además, fue fotógrafo de combate de la Marina durante la Guerra de Corea.
 Edie Adams (1927-2008), también conocida como Edythe Adams y como Edith Adams, cantante, comediante y actriz teatral, televisiva, y cinematográfica, de nacionalidad estadounidense.
 George Adams (1949-), jugador de baloncesto estadounidense, ya retirado.
 Gerry Adams (1948-), también conocido como Gerard "Gerry" Adams, político norirlandés, y presidente del Sinn Féin (partido político irlandés de ideología republicana e izquierdista).
 Harriet Adams (1892-1982), también conocida como Harriet Stratemeyer Adams, escritora estadounidense y editora de novelas juveniles de misterio.
 Hassan Adams (1984-), baloncestista estadounidense que juega en la Liga Venezolana de Baloncesto, así como en el Guaros de Lara Barquisimeto Balancesto Club (Guaros de Lara B. B. C.).
 Henry Adams (1838-1918), también conocido como Henry Brooks Adams, escritor e historiador estadounidense, y hombre de letras.
 Henry Cullen Adams (1850-1906), granjero estadounidense, funcionario, y miembro del Congreso de Estados Unidos por Wisconsin.
 Hunter "Patch" Adams, médico estadounidense.
 Jameson Adams (1880-1962), también conocido como Jameson Boyd Adams, meteorólogo británico, y explorador de la Antártida.
 Jay Adams (1961-2014), skater y surfista estadounidense, originario de Santa Mónica, California.
 Jean-Pierre Adams (1948-), futbolista francés de origen senegalés, ya retirado.
 Joey Lauren Adams (1968-), actriz estadounidense.
 Johann Michael Friedrich Adams (1780-1838), botánico ruso de origen alemán.
 John Adams (1735-1826), segundo presidente de Estados Unidos, y uno de los padres fundadores del país.
 John Coolidge Adams (1947-), compositor de música clásica y director de orquesta estadounidense.
 John Couch Adams (1819-1892), matemático y astrónomo inglés.
 John Luther Adams (1953-), compositor estadounidense cuya música se inspira frecuentemente en la naturaleza, especialmente en los paisajes de Alaska, donde vive desde 1978.
 John Quincy Adams (1767-1848), diplomático y político estadounidense, que entre 1825 y 1829 se desempeñó como el sexto presidente de Estados Unidos.
 Maud Adams (1945-), actriz y modelo sueca.
 Maude Adams (1872-1953), también conocida como Maude Ewing Adams Kiskadden, actriz estadounidense.
 Michael Adams (1971-), británico, y Gran Maestro de ajedrez.
 Michael Adams (1963-), jugador estadounidense de baloncesto (ya retirado), y entrenador en ese deporte.
 Neal Adams (1941-), historietista estadounidense.
 Oleta Adams (1953-), actriz y pianista estadounidense, y también cantante de música gospel, música soul, y jazz.
 Patch Adams (1945-), también conocido como Hunter Doherty "Patch" Adams, médico estadounidense, activista social, diplomático, y escritor.
 Pepper Adams (1930-1986), también conocido como Park "Pepper" Adams III, músico estadounidense de jazz, y también saxofonista barítono.
 Phillip Adams, escritor australiano.
 Philippe Adams (1969-), piloto belga de Fórmula 1.
 Richard Adams (1920-2016), también conocido como Richard George Adams, novelista inglés.
 Robert Adams (1937-), fotógrafo estadounidense.
 Samuel Adams (1722-1803), filósofo, político, y uno de los padres fundadores de Estados Unidos.
 Scott Adams (1957-), dibujante y autor de la tira diaria Dilbert (crítica ácida y mordaz contra la burocracia, el sistema de las grandes empresas privadas, y otros aspectos de la sociedad).
 Stanley Adams (1915-1977), guionista estadounidense y actor de reparto de cine, teatro y televisión.
 Steven Adams (1989-), futbolista ghanés que juega como guardameta, siendo su equipo actual, Cafetaleros de Tapachula de la Liga de Ascenso de México.
 Steven Adams (1993-), también conocido como Steven Funaki Adams, baloncestista neozelandés ligado a la plantilla de los Oklahoma City Thunder de la NBA.
 Sunrise Adams (1982-), actriz porno estadounidense.
 Tony Adams (1966-), también conocido como Tony Alexander Adams, jugador inglés de fútbol (ya retirado), que actualmente trabaja como entrenador.
 Tracey Adams (1958-), también conocida como Tracy Adams, actriz porno estadounidense.
 Valerie Adams (1984-), también conocida como Valerie Kasanita Adams, atleta neozelandesa especialista en lanzamiento de peso, y que entre otros reconocimientos, ha sido campeona olímpica en Pekín 2008 y Londres 2012.
 Victoria Caroline Adams (1974-), diseñadora de moda y cantante inglesa.
 Walter Sydney Adams (1876-1956), astrónomo estadounidense.
 William Adams (1564-1620), navegante inglés que viajó a Japón, y que se cree fue el primer británico en llegar a ese país.
 William James Adams Jr. (1975-), también conocido como will.i.am, cantante y compositor estadounidense, vocalista y miembro del grupo The Black Eyed Peas.

Botánicos 
B.R.Adams - Bryan Roger Adams (1942- ).
C.D.Adams - Charles Dennis Adams (1920-2005). 
G.C.Adams - Gerard C. Adams fl. 1996. 
J.F.Adams - James Fowler Adams (1888- ). 
Adams - Johannes Michael Friedrich Adams (1780-1838). 
J.Adams - John Adams botánico fl. 1907. 
J.E.Adams - Joseph Edison Adams (1904-1981). 
J.W.Adams - Joseph William Adams (1906- ).
L.G.Adams - Laurence George Adams (1929- ).
N.M.Adams - Nancy M. Adams (1926-2007). 
P.B.Adams - P.B. Adams fl. 1978. 
Peter B.Adams - Peter B. Adams fl. 1995.
R.M.Adams - Robert M. Adams fl. 1984. 
R.Adams - Robert Perry Adams (1886-1944). 
R.P.Adams - Robert Phillip Adams (1939- )
R.S.Adams - Russell S. Adams fl. 1998
W.P.Adams - William Preston Adams (1930- )

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 John Adams
 Tony Adams

Geografía física 
 Isla Adams

Divisiones administrativas
Adams de Ilocos, municipio de Ilocos del Norte, Filipinas.

En Estados Unidos 
 Condado de Adams 
 Municipio de Adams 
 Adams Morgan, barrio de Washington DC.
 División Adams, antigua división de la National Hockey League norteamericana.
 Adams (California)
 Adams, antiguo nombre de Corte Madera (California).
Adams (condado de Decatur, Indiana)
Adams (condado de Morgan, Indiana)Adams (Massachusetts)
Adams (Minnesota)Adams (Nebraska)
Adams (Nueva York), pueblo
Adam (villa), localidad perteneciente al municipio homónimo.
Adams (Oklahoma)
Adams (Oregón)Adams (Tennessee)
Adams (condado de Adams, Wisconsin)Adams (Wisconsin), ciudad en el condado de AdamsAdams (condado de Green, Wisconsin)
Adams (condado de Jackson, Wisconsin)

 Miscelánea 
 El cráter lunar Adams.
 El cráter marciano Adams.
 El asteroide Walter Adams.
 MSC.Adams''', programa computacional.
 Chiclets Adams producidos actualmente por Cadbury Adams.